Очаповский — славянская фамилия, известные носители:
 Очаповский, Борис Леонидович (1905—1957) — русский советский сейсмолог.
 Очаповский, Михаил Николаевич (1788—1854) — российский польский агроном и педагог, профессор Императорского Варшавского университета.
 Очаповский, Станислав Владимирович (1878—1945) — советский и российский офтальмолог.